The Coca-Cola Company — американська харчова компанія.
 ТССС! — твір Антона Чехова 1886 року.
 Tactical Combat Casualty Care — догоспітальний стандарт допомоги у військовій медицині.

Примітки 

Багатозначні терміни